NGC 6410 — двойная звезда в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6410
Дракон (созвездие)
Двойные звёзды